Павел Фёдорович Влад (; 6 июня 1936, с. Липник, Сорокский уезд, губернаторство Бессарабия — 24 марта 2017, Кишинёв, Молдавия) — советский и молдавский химик, академик (1992), вице-президент Академии наук Республики Молдова (1995—2004).

Биография 

В 1958 г. окончил химический факультет Кишинёвского государственного университета. Был распределен в лабораторию химии природных соединений Института химии Академии наук Молдавской ССР. Под руководством академика Георгия Лазурьевского в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию «Стереохимия некоторых дитерпеноидов из группы лабданума», а затем в специализированном научном совете Института органической химии Академии наук СССР докторскую диссертацию — «Исследования лабдановых дитерпеноидов».

В 1974 г. был назначен заместителем директора по научной деятельности, а в 1975 г. — директором Института химии Академии наук Молдавской ССР.

В 1995—2004 гг. — вице-президент Академии наук Республики Молдова.

В 2004 г. вернулся в Институт химии Академии наук Республики Молдова, где продолжил свою научную деятельность в качестве руководителя лаборатории химии терпеноидов, которую он возглавлял с 1977 по 2010 г.

Научная деятельность 

Основоположник национальной научной школы органической, биоорганической химии, химии природных и физиологически активных соединений. Основные направления научных исследований:

 разработка общих методов определения абсолютной конфигурации ряда важных лабдановых дитерпеноидов, которые позволили выяснить стереохимию более 170 различных соединений
 направленное превращение дитерпеноидов лабдана в би-, три- и тетрациклические соединения
 разработка методов синтеза норлабдановых и дримановых соединений
 синтез пергидронафтофурана и производных пергидроинденопирана с сильным янтарным запахом, представляющих интерес для парфюмерии и косметики.

Предложил новую теорию для оценки зависимости структурного запаха от соединений янтаря и мускуса. Создал новый метод превращения бициклических лабдановых дитерпеноидов в тетрациклические соединения, который осуществляется при взаимодействии ряда лабданоидов с суперкислотами.

Под его руководством были разработаны и внедрены в парфюмерию оригинальные и эффективные методы получения известных соединений — норамбринолида, склареола, дрименона, амброксида. Из местного сырья было получено 14 новых композиций для табака, 9 из которых были внедрены на табачной фабрике в Кишиневе для производства сигарет типа «Зимбру» и «МТ» с экономическим эффектом около 3 млн леев.

Под его научным руководством защищены 3 докторские и 16 кандидатских диссертаций. 

Автор более чем 400 научных публикаций, в том числе в трех монографий: «Бициклические диеты» (1976, и др.); «Синтез и применение душистых веществ из лабдановых детерпеноидов» (1988, и др.); «Синтез и исследование терпеновых соединений» (2012 г. и др.), а также учебников:
 «Органическая химия» (1997 г. и др.)
 «Теоретические основы органической химии. Углеводороды. Галогенированные производные» (2003 г.)
 «Вводный курс стереохимии органических соединений» (в соавторстве, 2013 г. на русском языке, 2014 г. на румынском языке).

Имеет 52 патента на изобретения.

В 2002—2015 гг. являлся президентом Химического общества Республики Молдова, входил в состав редакционных коллегий журналов "Химия природных соединений (Республика Узбекистан), Journal of Chemistry (Румыния), Acta Universitatis «Lucian Blaga» (Румыния), "Химический журнал Молдовы (Молдавия).

Признание 

Его работы отмечены дипломами и медалями ВДНХ Молдавской ССР (1978, 1984), бронзовой (1981) и серебряной (1984) медалями ВДНХ СССР.

Цикл изобретений «Пахучие соединения для парфюмерии, косметики и табачной промышленности на основе местного возобновляемого сырья — отходы производства» на Международной выставке изобретений в Женеве, Швейцария (1999, 2001), Брюсселе, Бельгия («Eureka», 1995, 1996 , 2001) завоевал 4 золотые и одну серебряную медаль.

Награды и звания 

Награжден орденом Республики, орденом Почёта, а также медалью Академии наук Республики Молдова имени Дмитрия Кантемира.

Дважды лауреат Государственной премии Молдавии.

Источники 

 http://www.cjm.asm.md/sites/default/files/ChemJMold_10.19261cjm.2017.428-In-Memoriam.pdf
 https://ichem.md/academician-pavel-vlad

Действительные члены Академии наук Молдавии